Artembares fou la forma grega del nom persa Ṛtam-para (lici Arttumpara), que vol dir "El que encoratja l'orde". El nom el van portar diversos personatges entre els quals:
 Artembares (noble), noble mede
 Artembares, un noble persa que va advertir a Cir II el Gran d'abandonar el país cap a un de millor.
 Artembares, un militar persa que va morir a la batalla de Salamina (480 aC)
 Artemberes (Arttumpara) reietó de Lícia al segle V i IV aC.